Ruela, vem a ser o diminutivo de rua, no mesmo padrão de viela e via.

Tem-se também como entendimento da peça de cunho mecânico 'arruela', devido a popularização e encurtamento da palavra, como de costume social nas linguagens.
Ruela também vem a ser sobrenome de algumas famílias, sulamericanas em sua maioria.
 
Desambiguação